Kvinetazon je organsko jedinjenje, koje sadrži 10 atoma ugljenika i ima molekulsku masu od 289,739 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 -{Quinethazone}-

Антихипертензиви 
Диуретици 
Ацетамиди 
Хлороарени
Сулфони 
Сулфонамиди